Dorenwaid ist der Name folgender Orte:

 Dorenwaid (Gestratz), Ortsteil von Gestratz, Landkreis Lindau, Bayern
 Dorenwaid (Isny im Allgäu), Ortsteil von Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg